biologie
vagina, bij zoogdieren (mensen inbegrepen)
beurs van een paddenstoel (mycologie)
bladschede, blad of deel van een blad dat strak rond de stengel sluit
schede van Caspary, radiale en dwarse wanden van de cellen van de endodermis in een plantenwortel
een deel van een bacteriofaag

 overige
Max Schede, Duits chirurg
schede (zwaard)
Schede (rivier), rivier in Duitsland